Die 85. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 3. bis 5. März 2017 in Bamberg in der Brose Arena statt.

Bei den Herren holte sich Timo Boll zum elften Mal den Titel des Deutschen Meisters. Im Endspiel besiegte er Ruwen Filus mit 4:0. Im Doppelwettbewerb trat er nicht an. Im Doppelendspiel setzten sich Ricardo Walther/Ruwen Filus gegen Kilian Ort/Dang Qiu durch und wurden wie im Vorjahr Deutscher Meister. Dimitrij Ovtcharov, Bastian Steger und Patrick Franziska fehlten verletzungsbedingt.

Bei den Damen zeigten sich Kristin Silbereisen und Shan Xiaona der Konkurrenz deutlich überlegen. Im Einzel bestritten sie das Endspiel gegeneinander, das Silbereisen mit 4:2 gewann und somit ihren Titel verteidigte. Im gemeinsamen Doppel gegen Tanja Krämer/Jessica Göbel dominierten sie mit 3:0. Abwesend waren Han Ying (Familienangelegenheit), Petrissa Solja und Sabine Winter (beide verletzt).

Ein Mixedwettbewerb fand nicht statt. Alle Hauptrunden wurden im KO-System ausgetragen, im Einzel nach dem Modus Best-of-Seven (vier Gewinnsätze erforderlich), im Doppel dagegen Best-of-Five (drei Gewinnsätze erforderlich). Den Einzelkämpfen wurden noch Gruppenspiele vorangestellt, in denen sich die Aktiven mit der niedrigsten Wertezahl für das Hauptfeld qualifizieren mussten.

Wissenswertes 
 Mit knapp 36 Jahren wurde Timo Boll der bisher älteste Deutsche Meister.
 Jochen Schmitt, Regionalligaspieler und amtierender Hessenmeister, nahm mit 37 Jahren erstmals an einer deutschen Meisterschaft teil. Er überstand die Gruppenspielem war dann jedoch gegen Timo Boll chancenlos.
 Im Doppel-Halbfinale der Damen standen mit Anastasia Bondareva (* 2002) und Sophia Klee (* 2003) zwei Schülerinnen aus Hessen, die dem Nationalkader der Schüler angehören.

Alle Ergebnisse

Herreneinzel 

Ausgeschieden in den Gruppenspielen der Vorrunde sind Patrick Decker, Tom Eise, Ali-Serdar Gözübüyük, Tom Heisse, Sven Henning, Richard Hoffmann, Nils Hohmeier, Cedric Meissner, Dennis Müller, Liang Qiu, Jonah Schlie, Tom Schmidt, Kay Stumper, Jannik Xu und Henning Zeptner.

Dameneinzel 

Ausgeschieden in den Gruppenspielen der Vorrunde sind Sonja Busemann, Bicanca Dahlke, Do Thi Huong Tho, Carolin Freude, Caroline Hajok, Stephanie Hoffmann, Svenja Horlebein, Jana Kirner, Lena Meiß, Linda Renner, Lotta Rose, Katharina Sabo, Anne Sewöster, Maria Shiiba, Jule Wirlmann und Ann-Katrin Ziegler.

Herrendoppel

Damendoppel

Weblinks 
 BP: NDM 2017: Timo Boll und Kristin Silbereisen Deutscher Meister, Artikel vom 5. März 2017 (abgerufen am 28. Oktober 2017)
 ms: DM-Bilanz: Tischtennis und Bamberg, das passt !, Artikel vom 5. März 2017 (abgerufen am 28. Oktober 2017)

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2017/3, Seite 34–40 + Seite 23

Einzelnachweise 

	

2017
Tischtennisveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Bamberg